Apokryfy szachowe – partie szachów, które zostały fałszywie przypisane jakiemuś graczowi lub graczom, całkowicie zmyślone lub rozegrane przez inne osoby czy w innym czasie. 

Przykładem apokryfów są wszystkie trzy znane partie Napoleona Bonaparte.

Przypisy

Zobacz też 
 Mechaniczny Turek

Mistyfikacje
Partie szachowe